Galiani est un patronyme italien et espagnol qui peut faire référence à :

Personnalités 
  (connu sous le nom de marquis Galiani (1724-1774), un théoricien italien de l'architecture italienne, et exégète vitruvien ;
 Celestino Galiani (1681-1753), un archevêque et érudit catholique italien ;
 Ferdinando Galiani, dit l’abbé Galiani, neveu de Celestino Galiani (1728-1787), un économiste italien ;
  (1948-) un sculpteur espagnol ;
  (1770-1794), un patriote et révolutionnaire italien.

Astronomie 
 (11958) Galiani, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommée en l'honneur de l'Abbé Ferdinando Galiani.

Botanique 
 Biarum galiani, un genre de plantes herbacées appartenant à la famille des Araceae.

Divers 
 , une maison d'édition allemande basée à Berlin, ainsi nommée en l'honneur de Ferdinando Galiani.

Voir aussi 
 , un patronyme espagnol ;
 , un patronyme italien ;
 , un patronyme espagnol ;
 , un patronyme italien.

Patronyme italien
Patronyme hispanique